Назар Мухаммед:
 Мухаммед, Назар (1935—1998) — военный и государственный деятель Афганистана, генерал-полковник.
 Мухаммед, Назар (род. 1948) — афганский государственный деятель.